Rabaza puede referirse a:
El nombre común de la planta Apium nodiflorum.
El nombre común de la planta Veronica anagallis-aquatica.